Wailly steht für:

 Wailly, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Wailly-Beaucamp, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais

 Charles de Wailly (1730–1798), französischer Architekt und Stadtplaner
 Paul de Wailly (1854–1933), französischer Komponist